Фре́нки де Йонг (; ) — нидерландский футболист, полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов.

Де Йонг является воспитанником «Виллем II», однако ещё в 17 лет перебрался в «Аякс» за 1 евро. В первом же сезоне в составе амстердамцев был признан главным талантом Эредивизи 2016/17. Начиная с сезона 2017/18 — ключевой игрок «Аякса», в сезоне 2018/19 прошёл вместе с клубом путь от третьего квалификационного раунда до полуфинала Лиги чемпионов. Однако уже в январе был продан в «Барселону» — сделка оценивается в 75 миллионов евро.

За юношеские и молодёжные сборные Нидерландов провёл всего 22 матча, так как уже с 20 лет начал активно привлекаться к матчам за основную команду. Помог сборной Нидерландов выйти в финал первого в истории розыгрыша Лиги наций УЕФА. Из-за расположения на поле и стиля игры де Йонга сравнивают с легендарными Йоханом Кройффом и Францем Беккенбауэром.

Клубная карьера 

Свой путь от детского к большому футболу он прошёл в академии клуба «Виллем II». 10 мая 2015 года в матче против АДО Ден Хааг он дебютировал в Эредивизи. Однако, как вспоминают тогдашние партнёры по команде, Френки никак не мог поладить с главным тренером Юргеном Стреппелем. Всё из-за того, что игрок не хотел думать в рамках схемы, которую выбирал тренер на игру. Стреппел был готов расстаться с юным талантом хоть сейчас, однако руководством «Виллема II» видело в нём потенциал и хотело подождать, когда можно будет выручить больше денег.

«Аякс» 
22 августа 2015 года подписал четырёхлетний контракт с «Аяксом». Сумма трансфера составила ровно 1 евро, коллектив из Южной Голландии также получил право на 10 % от суммы последующей перепродажи. Через 4,5 года этот пункт принесёт команде 7,5 миллионов евро («Виллем» и тогда понимал, что «Аякс» через несколько сезонов продаст игрока дороже, а проценты от будущей перепродажи принесут больше, чем «Аякс» заплатит при полноценном денежном трансфере). По условиям контракта, де Йонг должен был до зимы остаться в своей нынешней команде. Однако в первом круге сезона 15/16 он провёл на поле меньше 20 минут, в Амстердаме не были довольны таким положением дел.

Зимой 2016 года был переведён в первую команду. Петер Бос не доверял ему и почти не выпускал на поле. 21 сентября в поединке Кубка Нидерландов против своих бывших одноклубников дебютировал за основной состав, заменив во втором тайме Ришедли Базура. Для получения игровой практики выступал за команду дублёров в Эрстедивизи. 12 февраля 2017 года в матче против роттердамской «Спарты» дебютировал в чемпионате. Всего в сезоне провёл 4 матча в Эредивизи. Вышел на 82-ой минуте финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (0:2). Во второй команде «Аякса» де Йонг сыграл в 31 матче, забил 6 голов и отдал 8 голевых передач.

26 ноября 2017 года «Аякс» находился на третьем месте, команда принимала дома «Роду», после первого тайма счёт был 1:1. В перерыве тренер выпустил де Йонга, который до конца матч отдал три передачи и помог команде выиграть 5:1. В первом своём полном матче он не отметился результативными действиями, а его команда потеряла очки против «Твенте» (3:3), зато уже в следующем он помог разгромить дома «ПСВ», совершил 4 отбора, отдал 3 паса под удар и отметился 1 голевой передачей.

«Барселона» 

23 января 2019 года было объявлено, что «Аякс» договорился с испанской «Барселоной» по поводу перехода де Йонга. Согласно договорённости, футболист присоединился к клубу в июле 2019 года, а стоимость перехода составила 75 млн евро. 31 июля 2019 года, де Йонг попал шорт-лист из десяти претендентов на получение награды «The Best FIFA Men’s Player». 16 августа 2019 дебютировал за «Барселону» в Ла Лиге. Это была игра первого тура чемпионата Испании против «Атлетик Бильбао» (0:1). Де Йонг вышел в старте и отыграл все 90 минут.

Де Йонг чаще всего играет на позиции центрального полузащитника. Он забил один гол и отдал одну голевую передачу в своих первых 12 играх во внутреннем чемпионате. И гол, и передача пришлись на первые семь минут одной игры — против «Валенсии» 14 сентября 2019 года на Камп Ноу.

Френки сыграл ключевую роль в финале Кубка Испании 2021 года, отдав две голевые передачи (Антуану Гризманну и Лионелю Месси), а также отличился забитым мячом. В той игре «Барселона» обыграла «Атлетик Бильбао» со счётом 4:0.

Карьера в сборной 
В 2015 году де Йонг в составе юношеской сборной Нидерландов принял участие в юношеском чемпионате Европы в Греции. На турнире он сыграл в матчах против команд Испании, Германии и России.

6 сентября 2018 года в товарищеском матче против сборной Перу де Йонг дебютировал за сборную Нидерландов.

Достижения

Командные достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2018/19
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2018/19
 Финалист Лиги Европы УЕФА: 2016/17

«Барселона»
 Обладатель Кубка Испании: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Испании: 2022/23

Сборная Нидерландов
 Серебряный призёр Лиги наций УЕФА 2019

Индивидуальные 
 Футбольный талант года в Нидерландах: 2018/19
 Символическая сборная Лиги чемпионов УЕФА: 2018/19
 Символическая сборная Лиги наций УЕФА: 2019
 Член сборной ФИФПРО: 2019

Статистика выступлений

Клубная карьера

Список матчей за сборную 

Итого: 50 матчей / 2 гола; 32 победы, 12 ничьих, 6 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fcbarcelona.com

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Виллем II»
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Барселона»